Zitouna se poate referi la:
Zitouna, localitate în provincia El Tarf, Algeria
Zitouna, localitate în provincia Skikda, Algeria